Torbole - frazione del comune di Nago-Torbole
Nago-Torbole – comune della provincia di Trento, sul lago di Garda
Torbole Casaglia – comune della provincia di Brescia